Акт Батлера () — закон, принятый в 1925 году в штате Теннесси, США, запрещавший учителям и преподавателям общественных школ и университетов отрицать библейское учение о происхождении человека и преподавать теорию эволюции человека от низших форм животных. Внесён членом Палаты Представителей штата Теннеси фермером и христианским фундаменталистом  (1875—1952) 21 января 1925 года, одобрен той же палатой 28 января, сенатом штата 13 марта, подписан губернатором штата Остином Пием 21 марта того же года.

Будет нарушением закона, если любой преподаватель любого университета или школы, содержащихся полностью или частично за счёт штата, будет преподавать любую теорию, отрицающую историю Божественного Творения человека, как тому учит Библия, и вместо этого преподавать, что человек произошёл от низших животных.

За нарушение предусматривался штраф от 100 до 500 долларов.

В июле 1925 года за нарушение закона судили школьного учителя Джона Скоупса. Процесс получил известность под названием Обезьяний процесс.

Закон был отменён 1 сентября 1967 года, после того как за его нарушение был уволен Гэри Скотт, учитель из г. Джексборо. Скотт боролся за свои права, ссылаясь на Первую поправку к конституции США, и подал иск в Федеральный окружной суд Нэшвилла. 18 мая 1967 года билль об отмене Акта Батлера был подписан губернатором штата Бьюфордом Эллингтоном.

Примечания

См. также 
 Обезьяний процесс

Ссылки 
 Текст акта

Законы США
Образование в Теннесси
Религия и право
Креационизм
Религия и образование